Хойбнер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хойбнер, Генрих Леонард — лютеранский богослов.
 Хойбнер, Иоганн Отто — детский врач.
 Хойбнер, Отто Леонард — юрист, политик и поэт.